Order Wolności (Albania)
 Order Wolności (Czarnogóra)
 Order Wolności (Iran)
 Order Wolności (Jugosławia)
 Order Wolności (Portugalia)
 Order Wolności (Słowenia)
 Order Wolności (Ukraina)
 Order Wolności (Węgry)
 Order Wolności i Niepodległości (Korea Północna)

Zobacz też 
 Order Krzyża Wolności
 Medal Wolności